Кубок ПФЛ 2003 — первый розыгрыш Кубка ПФЛ. Проходил с 8 по 14 ноября 2003 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2003 года:
 «Арсенал» (Тула) — зона «Запад»
 «Орёл» — зона «Центр»
 «Динамо» (Махачкала) — зона «Юг»
 «КАМАЗ» (Набережные Челны) — зона «Урал-Поволжье»
 «Луч-Энергия» (Владивосток) — зона «Восток»

Перед началом турнира махачкалинское «Динамо» отказалось от участия, и ему во всех матчах были засчитаны технические поражения со счётом 0:3.

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2003 на сайте ПФЛ

2003